Utószülött István magyar királyi herceg (1236–1271)
István herceg (1332–1354)
István nádor (1817–1867)